Venner steht für: 

 ein schweizerischer Fähnrich, siehe Venner (Bern)

Venner ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Venner (1935–2013), französischer Historiker und Buchautor
 Gordon E. Venner (* 1958), kanadischer Botschafter
 Thomas Venner († 1661), englischer Küfer und Rebell

Siehe auch:
 Fenner
 Wenner